Alessio II Comneno – imperatore bizantino
 Alessio II di Trebisonda – imperatore trapezuntino
 Alessio II (patriarca di Mosca) – patriarca della Chiesa ortodossa russa